Olaszország
Luserna, település Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trento megyében
Luserna San Giovanni, település Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében